Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Frederick () :
le comté de Frederick, situé dans l'État du Maryland ;
le comté de Frederick, situé dans le Commonwealth de Virginie.